Castro může být:

příjmení
 viz Castro (příjmení)

Další významy
 Castro (Chile) – město v Chile na ostrově Chiloé
 Castro – městská část San Francisca
 Castro County – okres v americkém státě Texas
 Castro (hrabství) – hrabství v Itálii v letech 1534–1649
 Plácido de Castro – brazilské město

Externí odkazy